Гразер:
 Гразер — гамма-лазер, источник когерентного гамма-излучения.
 Гразер — австрийский футбольный клуб из Граца, чемпионом Австрии в сезоне 2003—2004.
 Гразер — фамилия.
 Гразер — гравитонный лазер.

См. также 
 Грезер